Александр Николаевич Верёвкин (1818—1854) — генерал-майор из орловского рода Верёвкиных, отличившийся во время Кавказской войны.

Биография 
Четвёртый сын генерал-лейтенанта Николая Никитича Верёвкина. Из многочисленных его братьев наилучшую карьеру сделал Владимир — генерал от инфантерии и комендант Петропавловской крепости.

Образование Александр Верёвкин получил в Артиллерийском училище, откуда в 1833 году выпущен прапорщиком в артиллерию. С 1834 года служил в 8-й артиллерийской бригаде, а с 1835 года в 7-й. Вслед за тем он поступил в Николаевскую академию Генерального штаба.

В 1838 году Верёвкин завершил в академии прохождение курса наук и выпущен обратно в артиллерию. В 1840 году был зачислен в Генеральный штаб и назначен в войска Отдельного Кавказского корпуса. В том же году он отличился при взятии аула Гимры и был произведён в штабс-капитаны. В 1842 году Верёвкин отличился при штурме Гергебиля, за что был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с бантом.

За отличие в Даргинском походе 1845 года он получил чин подполковника. В кампании 1846 года он состоял при князе Воронцове и командовал войсками на Кумыкской плоскости. За взятие аула Салты в 1847 году произведён в полковники. В кампании 1848 года в Чечне он вновь отличился и 6 октября 1849 года был удостоен золотой шпаги с надписью «За храбрость». С 23 июля 1850 года Верёвкин командовал Тенгинским пехотным полком и вновь сражался в Чечне с горцами, причём 11 февраля 1852 году за отличие был произведён в генерал-майоры.

С открытием в 1853 году военных действий против Турции Верёвкин 27 сентября был назначен состоять при князе Бебутове, однако в следующем году тяжело заболел и скоропостижно скончался.

Среди прочих наград Верёвкин имел орден Св. Георгия 4-й степени, пожалованный ему 26 ноября 1851 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах (№ 8614 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

Примечания

Источники 
 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1882
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Персоны без указанного места рождения